Square Pegs – film britannico del 1939.
Zero in condotta (Square Pegs) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1982 al 1982.
Square Pegs – serie televisiva di Hong Kong trasmessa dal 2002 al 2003.

en:Square Pegs